2008 год  в шашках описывает годовые события в шашечном движении.

Соревнования ФМЖД

Соревнования в России 

2008 год в шашках
Все хронологические списки